Дауыл — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Дауыл — село в Байганинском районе Актюбинской области.
 Дауыл — село в Каракиянском районе Мангистауской области.